Hermanos (film), een Argentijnse dramafilm uit 1939, geregisseerd door Enrique de Rosas
Autódromo Hermanos Rodríguez, een racecircuit gelegen in Mexico-Stad
Conde Hermanos, bouwers van klassieke, maar vooral van flamencogitaren
Hermanos al Rescate, een vrijwilligersorganisatie van piloten die hulp bood aan Cubaanse bootvluchtelingen
Hermanos (Breaking Bad), een televisieaflevering van Breaking Bad
Los Hermanos, een Braziliaanse rockband